

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены таксоны в ранге вида и ниже, включая 146 подтвержденных и 66 непроверенных, с учетом видов гибридного происхождения.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

B
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

C
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

D
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

E
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

F
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

G
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

H
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

I
 Ⓤ 
 Ⓤ

J
 Ⓤ 
 Ⓐ

K
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

L
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

M
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

N
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

O
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

P
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

R
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

S
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

T
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

U
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

V
 Ⓐ 
 Ⓐ

Y
 Ⓐ

Z
 Ⓐ 
 Ⓐ

Примечания 

Пижма